Balatonalmádi kommun (ungerska: Balatonalmádi kistérség) är en kommun i regionen Közép-Dunántúl i provinsen Veszprém. Huvudorten i kommunen är Balatonalmádi.

Orter i Balatonalmádi kommun